Гертум () — фамилия.

Известные носители 
 Гертум, Эдуард Александрович (1859—1912) — горный начальник Пермских пушечных заводов в 1908–1912 годах.

Хертум  
 Хертум, Луис (род. 1956) — американский актёр.